Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 2008 byl 17. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Soutěž byla započata 6. dubna 2008 a poslední kolo se odehrálo 15. listopadu 2008. Svůj jedenáctý titul vybojoval tým FC Pjunik Jerevan.

Složení ligy v ročníku 2008

Tabulka 

Poznámky
  DZ  O titulu mezi týmy Pjunik a Ararat Jerevan bylo rozhodnuto v dodatečném zápase o titul.
  1  FC Ararat Jerevan nezískal licenci pro účinkování v evropských soutěžích pro sezónu 2009/10.

Zápas o titul

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

2008
Fotbal v Evropě v roce 2008
Sport v Arménii v roce 2008